Wislicenus är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Timotheus Wislicenus  (1806–1883), tysk evangelisk teolog
 Gustav Adolf Wislicenus (1803–1875), tysk evangelisk teolog
 Hans Wislicenus (1864–1939), tysk målare
 Hermann Wislicenus (1825–1899), tysk målare
 Hugo Wislicenus (1836–1866), tysk filolog
 Johannes Wislicenus (1835–1902), tysk kemist
 Max Wislicenus (1861–1957), tysk målare
 Paul Gustav Wislicenus (1847–1917), tysk historiker
 Walter Wislicenus (1859–1905), tysk astronom
 Wilhelm Wislicenus (1861–1922), tysk kemist

Övrigt 

 4588 Wislicenus, asteroid

Se även 

 Wislizenus
 Wisliceny

Tyska efternamn